Presidente (província) — presidente de província no Brasil Imperial
Presidente (Imbé) — praia do Rio Grande do Sul, Brasil